Classe Audacious (nave da battaglia)
 Classe Audacious (portaerei)